Jaap de Vries (acteur): Nederlands acteur
 Jaap de Vries (artiest): Nederlandse DJ-artiest
 Jaap de Vries (illustrator): Nederlands illustrator en schrijver
 Jaap de Vries (sporter): Nederlands gehandicapt sporter, voetballer en scout bij Blackburn Rovers FC
Jaap de Vries (vormgever): Nederlands vormgever en winnaar Academie Minerva Prijs voor Vormgeving